Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2014-2015 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2014-2015 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Da questa stagione il campionato di Eccellenza è al quinto livello grazie alla costituzione della Lega Pro unica.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2014-2015
 Eccellenza Basilicata 2014-2015
 Eccellenza Calabria 2014-2015
 Eccellenza Campania 2014-2015
 Eccellenza Emilia-Romagna 2014-2015
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2014-2015
 Eccellenza Lazio 2014-2015
 Eccellenza Liguria 2014-2015
 Eccellenza Lombardia 2014-2015
 Eccellenza Marche 2014-2015
 Eccellenza Molise 2014-2015
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2014-2015
 Eccellenza Puglia 2014-2015
 Eccellenza Sardegna 2014-2015
 Eccellenza Sicilia 2014-2015
 Eccellenza Toscana 2014-2015
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2014-2015
 Eccellenza Umbria 2014-2015
 Eccellenza Veneto 2014-2015

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: and. 17 maggio, rit. 23-24 maggio
Date finali: and. 7 giugno, rit. 14 giugno

Note

Collegamenti esterni